Quitman (Arkansas)
Quitman (Geórgia)
Quitman (Luisiana)
Quitman (Mississippi)
Quitman (Missouri)
Quitman (Texas)

Desambiguações de topônimos